Parallelschaltung steht für:
 Parallelschaltung von elektrischen Bauelementen
 Parallelschaltung (Hydraulik)
 Parallelschaltung (Pneumatik)
 Parallelschaltung von technischen Federn, siehe Federkonstante#Kombination von Federn